O Campeonato Gaúcho de Rugby 2ª Divisão de 2013 foi um torneio de Rugby Union (15 jogadores por time) disputado por equipes do estado do Rio Grande do Sul, organizado e promovido pela Federação Gaúcha de Rugby. O campeão de 2013 foi o Centauros Rugby Clube.

Participantes

Rodadas

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2013 no Brasil‎